Scintilli — сьомий студійний альбом групи Plaid, випущений 29 вересня 2011 року на Warp Records.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання